São Geraldo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Goianira (ort), Goiás, 
 São Geraldo (kommun i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar